Voinești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Voinești (Dâmbovița)
 Voinești (Iași)
 Voinești (Vaslui)